Martine Lagardette est une écrivain-journaliste française. Elle est notamment auteur d'ouvrages illustrés pour enfants dans la collection Père Castor (aux Éditions Flammarion) ainsi que d'ouvrages de psychologie aux éditions Leduc.s.

Œuvres 
 Petit Oursin
 La Cause des hommes. Hommes au bord de la crise de nerfs
 Vive les vieux ! Ils n'ont jamais été aussi jeunes !
 Comment séduire un homme sans se fatiguer

Liens externes 
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)